Тырин — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Тырин, Георгий Михайлович (1918—1944) — танкист, Герой Советского Союза.
 Тырин, Михаил Юрьевич (род. 1970) — российский писатель-фантаст.
 Тырин, Николай Тимофеевич (1950—2011) — российский актёр театра и кино.

Топоним 
 Тырин — село в Кыринском районе Забайкальского края.